Aglantha är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Ernst Haeckel 1879. Aglantha ingår i familjen Rhopalonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Aglantha